Фёдор Ива́нович Бу́рцев:
 Бурцев, Фёдор Иванович (1923—2003) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза.
 Бурцев, Фёдор Иванович (1920—2018) — полный кавалер ордена Славы.